To je seznam sončevih mrkov v 18. stoletju pr. n. š. Med tem obdobjem (1800 do 1701 pr. n. š.) je bilo skupno 254 sončevih mrkov, od katerih je bilo 95 delnih, 74 kolobarjastih (eden ne-centralen), 64 popolnih (eden ne-centralen) in 21 hibridnih. Največje število mrkov v letu je bilo pet in sicer v letih 1788 pr. n. š. in 1741 pr. n. š.

Viri 

-18